Eisfrau steht für:
 weiblichen Speiseeisverkäufer, siehe Eismann
 Die Eisfrau. Ein Polarroman, Roman (1933) von Axel Rudolph

Siehe auch:
 Die Eiskönigin
 Die Eisprinzessin
 Frigidität